Таргын:

 Таргын — один из первых людей в мифологии алтайцев
 Таргын — село в Казахстане